een laag, in het bijzonder
 een aardlaag, zie bijvoorbeeld laag (stratigrafie) of formatie (stratigrafie), stratigrafie
Stratum (archeologie)
 een laag binnen een gelaagde organisatie
 een sociaal stratum
 een laag van de epidermis
 stadsdeel in Eindhoven, zie Stratum (Eindhoven)
 Stratumseind, het uitgaanscentrum van Eindhoven

Zie ook

 Substraat (doorverwijspagina)
 Superstraat (doorverwijspagina)